Scotties Tournament of Hearts 2013 – mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu. Odbyły się między 16 a 24 lutego 2013 w Kingston, w K-Rock Centre.

Były to dziewiąte mistrzostwa Kanady rozgrywane w Ontario. Mistrzyni kraju wystąpi na Mistrzostwach Świata 2013. Tytułów mistrzowskich broniła drużyna Heather Nedohin.

Eliminacje na szczeblu prowincjonalnym najwcześniej rozpoczęły się 11 stycznia w Terytoriach Północno-Zachodnich, ostatni turniej zakończył się 3 lutego i wyłonił drużynę z Nowego Brunszwiku.

Pierwszy raz od 1996 po tytuł mistrzyń Kanady sięgnęły zawodniczki reprezentujące Ontario, ekipa Rachel Homan w finale pokonała 9:6 Manitobę (Jennifer Jones). Brązowe medale przypadły drużynie Kelly Scot z Kolumbii Brytyjskiej, która pokonała obrończynie złotych medali z 2012 (Heather Nedohin).

Na trybunach łącznie zasiadło 65 825 osób.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
16 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 3142

Sesja 2. 
16 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów: 3080

Sesja 3. 
17 lutego 2013; 9:00; Liczba widzów: 3142

Sesja 4. 
17 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2745

Sesja 5. 
17 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów:

Sesja 6. 
18 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2670

Sesja 7. 
18 lutego 2013; 19:30; Liczba widzów: 1766

Sesja 8. 
19 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów:

Sesja 9. 
19 lutego 2013; 19:30; Liczba widzów: 1841

Sesja 10. 
20 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2260

Sesja 11. 
20 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów: 1705

Sesja 12. 
21 lutego 2013; 9:00; Liczba widzów: 2607

Sesja 13. 
21 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 2580

Sesja 14. 
21 lutego 2013; 19:30; Liczba widzów:

Sesja 15. 
22 lutego 2013; 9:00; Liczba widzów: 3114

Sesja 16. 
22 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 3544

Sesja 17. 
22 lutego 2013; 19:30; Liczba widzów: 4129

Play-off

1-2 
23 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 3858

3-4 
23 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów: 3798

Półfinał 
24 lutego 2013; 9:00; Liczba widzów: 3285

Mecz o 3. miejsce 
24 lutego 2013; 14:00; Liczba widzów: 3798

Finał 
24 lutego 2013; 19:00; Liczba widzów: 4444

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 Tournament of Hearts

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa Scotties Tournament of Hearts 2013 

2013 w curlingu
2013 w Kanadzie
2013
Sport w Ontario